Nedre Långtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedra Långtjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (14,4 ha)
Nedre Långtjärnen, sjö i Gagnefs kommun,  (6,02 ha)
Nedre Långtjärn, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,

Se även
Långtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn